Rispoli ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Rispoli (* 1988), italienischer Fußballer
 Giuseppe Checchia Rispoli (1877–1947), italienischer Geologe und Paläontologe
 Gualtiero Rispoli, italienischer Schauspieler
 Luciano Rispoli (* 1932), italienischer Journalist
 Michael Rispoli (* 1960), US-amerikanischer Schauspieler